Komarowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Komarowe (Manewytschi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Komarowe (Ratne)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka, siehe Komarowe (Stara Wyschiwka)

siehe auch:
 Komarowo (Begriffsklärung)